Vranići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vranići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vranići, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Vranići, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.